Tacciana Szyntar (biał.: Таццяна Шынтар; ros.: Татьяна Шинтарь, Tatjana Szyntar'; ur. 17 maja 1983 w Nowogródku) – białoruska biathlonistka, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy juniorów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Europy Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Bibliografia 
 

Białoruskie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Nowogródku
Urodzeni w 1983